«Хей, соко́лы» (Эй, соко́лы; ; ; ) — польская песня, популярная также на Украине и в Белоруссии.

По распространённому мнению, её автором является польско-украинский поэт, один из представителей польской украинской школы Фома Падура (1801—1871 год). Часть исследователей считает, что песня была написана польским композитором-классиком Мацеем Каменским (1734—1825). Также существует мнение, что мелодия взята с известной украинской песни казака Семёна Климовского «Ехал казак за Дунай». В некоторых источниках она преподносится как польская или украинская народная песня.

О песне 
«Хей, соколы» рассказывает об украинском казаке (в некоторых вариантах улане), уехавшем на чужбину и тоскующем по далёкой Родине и любимой девушке, которая осталась там. Финал этой песни печальный: герой по каким-то причинам не сможет больше увидеть свою Родину. Более того, его любимая мертва, и, соответственно, её он уже тоже никогда не увидит. Герой песни очень горюет об этом и просит сначала вина (вероятно, чтобы «запить» два таких сильных горя), а затем похоронить его после смерти рядом с любимой девушкой.

В 1999 году песня была использована в качестве саундтрека к телесериалу «Огнём и мечом» (экранизация одноимённого романа Г. Сенкевича). В настоящее время она входит в репертуар различных польских (напр., Марыли Родович), украинских (Волынский народный хор, Владимир Верминский) и белорусских (Ольга Терещенко) фолк- и поп-исполнителей. В России песню исполняет, в частности, Академический ансамбль песни и танца Российской Армии им. А. В. Александрова.

Текст и переводы песни

Примечания

Ссылки 

 IMT Smile a Ondrej Kandráč - Hej, Sokoly! (youtube.com)

Песни по алфавиту
Песни на украинском языке
Патриотические песни Украины
Песни Польши
Песни на польском языке
Песни XIX века